Мунгер:

 Мунгер — город в индийском штате Бихар.
 Мунгер — округ в индийском штате Бихар.